Obična kukavica (Cuculus canorus) (u prošlosti nazivana i "Europska kukavica") je ptica iz reda kukavica (Cuculiformes).

Naselje u Srbiji
Kukavica (Vladičin Han, Srbija), 
Kukavica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug

Naselje u Kosovu
Kukavicë, općina Priština
Kukavica (Leposavić, Kosovo)

BiH
Kukavica (Zenica), brdo

Vidi još
Kukavice (razdvojba)